De Grotten van Kanne kan verwijzen naar verschillende onderaardse kalksteengroeves in de omgeving van Kanne, waaronder:

 Mergelgroeve van Kanne aan het Avergat, oorspronkelijk drie groeves (Driesberg, Putberg en Grootberg) die met elkaar verbonden zijn tot één gangenstelsel
 Cannerberggroeve
 Muizenberg

 Op de Sint-Pietersberg bij Kanne:
 Duivelsgrot
 Caestertgroeve
 Grafkelder van Caestert
 Kasteelgroeve (Caestert)
 Groeve Ternaaien-Boven
 Groeve Ternaaien-Midden
 Groeve Ternaaien-Beneden